Az 1902–1903-as First Division volt a 15. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Angliában. A szezonban 18 klubcsapat vett részt.

A címvédő a Sunderland volt. A bajnokságot a Sheffield Wednesday csapata nyerte meg.

Csapatváltozások

Csapatok elhelyezkedése és a tabella

Mérkőzések

Jegyzetek 

Angol
Angol
Angol labdarúgó-bajnokság